The Honorable steht für:

 The Honorable, amerikanisches Englisch für The Honourable, ehrende Anrede
 The Honorable, Originaltitel von Pit Fighter 2 – The Beginning, US-amerikanischer Film von Jesse V. Johnson (2002)

Siehe auch:
 The Honourable Woman, britische Spionage-Thriller-Fernsehserie (2014)
 The Right Honourable, ehrende Anrede